Beatty Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Beatty Lake (Sibley County, Minnesota)
 Beatty Lake (St. Louis County, Minnesota)

Siehe auch:
 Beaty Lake